

Орловець — село, Черкаська область,  Черкаський район
 Орловець — селище, Черкаська область,  Черкаський район

Орловець — село в гміні Льондек-Здруй Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства